Brian Coburn est un nom pouvant désigner:

 (1936-1989), acteur écossais
Brian Coburn (né en 1945), homme politique canadien de l'Ontario

Voir aussi
Boulevard Brian Coburn, artère routière d'Orléans en banlieue d'Ottawa

Coburn, Brian